Галкина, Екатерина:  Галкина, Екатерина Александровна (род. 1997) — белорусская гимнастка.
 Галкина, Екатерина Алексеевна (1897—1993) — советский ботаник, геоботаник, болотовед.
 Галкина, Екатерина Владимировна (род. 1988) — российская кёрлингистка.